de Jager ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis de Jager (1921–2021), niederländischer Astronom
 Lood de Jager (* 1992), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Herbert de Jager (1634–1694), niederländischer Orientalist
 Jan Kees de Jager (* 1969), niederländischer Politiker des Christen Democratisch Appèl (CDA)
 John-Laffnie de Jager (* 1973), südafrikanischer Tennisspieler
 Jost de Jager (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Landesminister in Schleswig-Holstein
 Marcelle de Jager (* 1996), südafrikanischer Leichtathlet
 Wim de Jager (1942–2020), niederländischer Radrennfahrer

De Jager steht für:
 (3798) de Jager, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Jager